Евгений Владимирович Сангаджиев (родился 5 июня 1987, Элиста, Калмыцкая АССР, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер калмыцкого происхождения.

Биография 
Евгений Сангаджиев родился 5 июня 1987 года в Элисте. В 2005 году актёр окончил отделение хореографии в Училище искусств им П. Чонкушова в городе Элисте, а затем РАТИ-ГИТИС (выпуск Валерия Гаркалина 2010 года). В 2009 году он дебютировал в кино в белорусском военном фильме «Днепровский рубеж». Кроме ролей в кино и сериалах, актёр играл в «Театре Наций» (2010—2012), театре «Гоголь-центр» (с 2012 года), а также в спектакле «Зойкина квартира» в постановке Кирилла Серебренникова в театре МХАТ. В качестве режиссёра Сангаджиев снял короткометражные фильмы «Гармония» (2018), «Ульяна» (2019) и «Есть город золотой» (2019). В апреле 2021 года на экраны должен был выйти снятый им сериал «Хэппи-энд».

Творчество

Роли в театре 
Театр наций
 2010 — Самсон — «Ромео и Джульетта» (режиссёр Владимир Панков)

Большой театр
 2011 — танцор — «Золотой петушок» (режиссёр Кирилл Серебренников)

МХТ им. А. П. Чехова
 2012 — Херувим — «Зойкина квартира» (режиссёр Кирилл Серебренников)

Гоголь-центр
 2013 — приёмыш / Оберон — «Сон в летнюю ночь» (режиссёр Кирилл Серебренников)
 2013 — разные роли — «Метаморфозы» (режиссёр Кирилл Серебренников)
 2013 — Абу — «Страх» (режиссёр Владислав Наставшев)
 2014 — Селифан / Слуга Манилова / Феодулия — «Мёртвые души» (режиссёр Кирилл Серебренников)
 2014 — Руслан — «Двор» (режиссёр Владимир Панков)
 2015 — Иван — «Кому на Руси жить хорошо?» (режиссёр Кирилл Серебренников)
 2015 — Николай — «Озеро» (режиссёр Сергей Виноградов)
 2016 — Юлиус, старик / Бендеманн, купальщик — «Кафка» (режиссёр Кирилл Серебренников)
 2016 — разные роли — «Мандельштам. Век-волкодав» (режиссёр Антон Адасинский)
 2017 — танцор — «Шекспир» (режиссёр Иван Естегнеев)
 2018 — Строитель / Силуэт / Человек с двумя поцелуями — «Маяковский. Трагедия» (режиссёр Филипп Григорьян)

Фильмография

Примечания 

Гоголь-центр
Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа